Выживание:

 Выживание — сохранение жизни (обычно о человеке) в сложных условиях.
 Выживание наиболее приспособленных — в теории эволюции и социал-дарвинизме.
 «Выживание» — четвёртая и последняя серия двадцать шестого сезона британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто».
 Выживание — жанр компьютерных игр, разновидность симуляторов жизни.
 «Выжить» (или «Выживание») — американский телевизионный сериал 2020 года в жанре драмы.